Doktor Murek zredukowany i Drugie życie doktora Murka – powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1936 roku
 Franciszek Murek – fikcyjna postać z powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza oraz z jej adaptacji
 Doktór Murek – film fabularny z 1939 roku na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
 Doktor Murek – 12-odcinkowy serial radiowy Teatru Polskiego Radia z 1978 roku 
 Doktor Murek – 7-odcinkowy serial telewizyjny Telewizji Polskiej z 1979 roku